Такеча — село в Акшинском районе Забайкальского края России. Входит в состав сельского поселения «Улачинское».

География 
Село находится в северной части района, на левом берегу реки Тулутай (приток Онона), на расстоянии примерно 18 километров (по прямой) к северу от села Акши. Абсолютная высота — 756 метров над уровнем моря.

Климат
Климат характеризуется как резко континентальный с продолжительной холодной зимой и сравнительно тёплым летом. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет −22,7 °C; средняя температура самого тёплого месяца (июля) — 38 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 350—410 мм. Большая часть осадков (до 85 %) выпадает в течение тёплого сезона. Продолжительность безморозного периода составляет от 85 до 100 дней в году.
Часовой пояс

История 
Основано в 1951 году.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 54,3 %, женщины — соответственно 45,7 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 %.

Инфраструктура 
В селе функционируют начальная общеобразовательная школа, детский сад, дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из четырёх улиц.

Примечания 

Населённые пункты Акшинского района